Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini desetoboj prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultali iskazani u bodovima:

Atletske višebojne discipline na Olimpijskim igrama
Desetoboj